Рене́ Зо́нненберг (, урожд. Рене́ Хэ́ндфилд, ; 22 марта 1971, Эдмонтон, Альберта, Канада) — канадская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : серебро ().
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров: бронза (1989).
 Кубок Канады по кёрлингу: бронза (2006).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Замужем, муж Лес Зонненберг (), тоже кёрлингист, в числе прочего выступал вместе с Рене в одной команде на  2001. Один ребёнок: сын Кортланд (, род. 2003).

Работает учителем в школе Grande Prairie & District Catholic Schools.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Тренеры по кёрлингу Канады